Sydvest har flere betydninger.

 Sydvest (retning) – en verdensretning mellem syd og vest. 
 Sydvest (hovedbeklædning) – en hovedbeklædning benyttet af søfolk.
 København SV – et område i København, der ofte omtales som sydvest. Omfatter bl.a. Sydhavnen.
 Syd for sydvest - et aarhusiansk punkband.
 FC Sydvest 05 - en dansk fodboldklub.